Laroque kan syfta på:
 Laroque, Gironde
 Laroque, Hérault